Vingt-Six-Juillet ou XXVI-Juillet ou 26-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

26 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France :

 Le  :
 Saccage et pillage du château d'Igé à Igé en Saône-et-Loire.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Les Résistants du Corps franc Pommiès perdent trois hommes dans l'attaque d'un convoi allemand à Leboulin dans le Gers.
 Dix-neuf Résistants dont six gendarmes sont exécutés par la Milice à Beauvoir-en-Royans en Isère.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, notamment :

 En anglais, « 26 July » ou « 26th July »
 En Égypte, en référence à l'abdication du roi Farouk en faveur de son fils Fouad II, événement jalonnant les débuts de la Révolution égyptienne de 1952 :
 26th July (Avenue ou Corridor ou Street) , au Caire, dans le gouvernorat du Caire.

 En espagnol, « 26 de Julio » ou « Veintiséis de Julio »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 26 de Julio, à , dans l'État de Tlaxcala.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
26